Phelps House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Phelps House (Massachusetts), ID-Nr. 85003752
 Phelps House (South Carolina), ID-Nr. 74001819